Errol, angol eredetű férfinév, az Earl szinonimája

 Amerikai Egyesült Államok
 Errol (New Hampshire)
 Egyesült Királyság
 Errol (Perth és Kinross)

Egyéb
 Errol (Harry Potter), a Weasley család baglya a Harry Potter könyvekben
 Errol, mocsári sárkány a Guards! Guards! című Discworld novellában
 Errol, karakter a Blöff (Snatch) című filmben
 Errol, menyét és egyben a fő gonosztevő a Chip és Dale - A Csipet Csapat film Love is a Many Splintered Thing nevű epizódjában
 Errol (eredetileg Erol írásmódban), gonosztevő a Jak II-ben, és a fő gonosztevő a Jak 3-ban.
 Errol, 5. kategóriás csapatvezető a CSR Racing-ben.